Ein Kammgebirge ist die Form eines Bruchschollengebirges, die bei schmaler entwickelten Bruchschollen und starker Zertalung entsteht. Das Kammgebirge ist eine schmale und relativ steile Gebirgszone, Als Beispiele seien hier genannt der Thüringer Wald in Thüringen oder das Wiehengebirge in Nordrhein-Westfalen.

Tektonik
Geographischer Begriff